

Geografia dos Estados Unidos 
 Alta (Iowa)
 Alta (Utah)
 Alta (Wyoming)
 Alta Sierra
 Altha

Geografia da Noruega 
 Alta (Finnmark)

Outros 
 Alta Car and Engineering Company — construtor de carros de Fórmula 1

Desambiguações de topônimos